Быть первым ()ː

  — гонконгский фильм 1991 года режиссёра Пхунь Манькита.
 Быть первым — гонконгский фильм 1996 года режиссёра Рэймонда Ли.